Какун может означать:
 Какун () — разрушенная арабская деревня.
 Какун — крепость в Израиле.
  (Какан) — деревня в Иране.
 Какун, Моти — израильский футболист.
 Какун — северокавказское имя.

См. также 
 Какуна